Сан Мигел Нумеро Дос има више значења:

 Сан Мигел Нумеро Дос, Ел Кемадо (Сантијаго Искуинтла), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Сан Мигел Нумеро Дос (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику